Зо́лушка (, , ) — сказочная героиня с добрым сердцем, вышедшая замуж за принца, узнавшего её по потерянной туфельке.
 «Золушка» — западноевропейская сказка, известная в изложении Джамбаттиста Базиле (1634), Шарля Перро (1697) и братьев Гримм (1812). Её интерпретации:

В театре

Балет 
 «Золушка» — балет Фернандо Сора в хореографии Альбера (Лондон, 1822), Фелицаты Гюллень-Сор и Ивана Лобанова (Москва, 1824 и 1825).
 «» — балет Бориса Фитингоф-Шеля в хореографии Энрико Чекетти и Льва Иванова (Мариинский театр, 1893).
 «» — балет Иоганна Штрауса-сына, оконченный Йозефом Байером (Берлин, 1901).
 «Золушка» — балет в хореографии Андре Ховард (Клуб Рамбер, 1935).
 «Золушка» — балет Сергея Прокофьева по либретто Николая Волкова в хореографии Ростислава Захарова (Большой театр, 1945). Другие постановки на эту музыку:
 «Золушка» — балет Константина Сергеева (Ленинградский театр им. Кирова, 1946).
 «Золушка» — телевизионный фильм-балет Константина Сергеева и Виктора Окунцова («Ленфильм», 1985).
 «» — балет Фредерика Аштона (Балет Садлерс-Уэллс, 1948).
 «Золушка» — экранизация балета Фредерика Аштона, Королевский балет Ковент-Гарден (Великобритания, 1969).
 «Золушка» — балет Олега Виноградова (Одесский театр оперы и балета, 1968).
 «Золушка» — балет Рудольфа Нуреева (Парижская Опера, 1986).

Опера 
 «» — опера Никола Изуара по либретто Шарля Этьенна (Париж, 1810).
 «Золушка» — двухактная опера Джоаккино Россини по либретто Якопо Ферретти (Рим, 1817).
 «Золушка» — четырёхактная опера Жюля Массне по либретто Анри Каэна (1894—1895, премьера: Париж, 1899).
 «» — камерная опера Полины Виардо (Париж, 1904).
 «» — трёхактная детская опера Хорхе Пеньи по либретто Оскара Азокара (Ла-Серена, 1966).
 «» — опера Питера Дейвиса (1980).

Мюзикл 
 «» — бродвейский мюзикл Джозефа Ховарда (1909).
 «Золушка» — бродвейская постановка на основе  Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II (США, 2013).
 «Всё о Золушке» — российский мюзикл на музыку Раймонда Паулса (Москва, 2014).

Драматический театр 
 «Золушка» — пьеса Евгения Шварца на основе сказки Шарля Перро (1946).

На экране

В кинематографе 
 «Золушка» — немой короткометражный фильм Джорджа Альберта Смита (Великобритания, 1898).
 «Золушка» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1899).
 «» — немой фильм Левина Фицхамона (Великобритания, 1907).
 «» — немой фильм Джорджа Николса с Флоренс Ла Бади в главной роли (США, 1911).
 «» — немой фильм Колина Кэмпбелла (США, 1912).
 «» — немой фильм Гарри Басса с Герти Поттер в главной роли (Великобритания, 1913).
 «Золушка» — немой фильм Джеймса Кёрквуда с Мэри Пикфорд в главной роли (США, 1914).
 «» — фильм Пьера Карона (Франция, 1937).
 «Золушка» — первоначальное названия фильма «Светлый путь» (1940) Григория Александрова.
 «Золушка» — фильм-сказка Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро по пьесе Евгения Шварца («Ленфильм», 1947).
 «Золушка» — фильм Фернандо Серхио (Италия, 1948).
 «» — фильм-мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II с Джули Эндрюс в главной роли (США, 1957).
 «Золушка» — фильм Чарльза Дубина с Лесли Энн Уоррен в главной роли, телевизионная версия мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II (США, 1965).
 «Туфелька и роза» — фильм-мюзикл Брайана Форбса с Ричардом Чемберленом в роли принца (1976).
 «» — эротический фильм Майкла Патаки (США, 1977).
 «» — телевизионный фильм Карин Брандауэр (Германия—Франция—Чехословакия, 1989).
 «» — фильм Роберта Искова, ремейк  Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II (США, 1997).
 «Золушка» — фильм Бибэн Кидрон с Кэтлин Тёрнер в главной роли (Великобритания, 2000).
 «Золушка» — новогодний телемюзикл с участием артистов российской и украинской эстрады (Россия—Украина, 2002).
 «Золушка» — российская телевизионная музыкальная сказка с участием артистов российской эстрады. Режиссёр Александр Игудин. Премьера 31 декабря 2018 на телеканале «Россия-1».
 «Золушка» — фильм-сказка Кеннета Брана, ремейк мультфильма 1950 года (Walt Disney Pictures, США, 2015).

В мультипликации 
 «» — цветной музыкальный мультфильм Дейва Флейшера с персонажем Бетти Буп (США, 1934).
 «Золушка» — короткометражный мультфильм Уолта Диснея производства студии Laugh-O-Gram (США, 1922).
 Золушка — главная героиня мультфильмов Уолта Диснея, созданная Марком Дэвисом и Эриком Ларсоном в 1950 году.
 «Золушка» — рисованный музыкальный мультфильм производства Walt Disney Productions (США, 1950). Его продолжения:
 «Золушка 2: Мечты сбываются» — полнометражный мультфильм DisneyToon Studios (США, 2002).
 «Золушка 3: Злые чары» — полнометражный мультфильм DisneyToon Studios (США, 2007).
 «Золушка» — рисованный мультфильм Ивана Аксенчука (СССР, «Союзмультфильм», 1979).
 «» — рисованный мультфильм Тосиюки Такаси (Япония—США, 1994).
 «Повесть о Золушке» — аниме-сериал Хироси Сасагавы (Япония, 1996).
 «Золушка, полный вперед» — британский мультфильм студией Filmfair (Британия, 2013 год).

Экранизации музыкальных спектаклей 
 «Золушка» — экранизация балета Фредерика Аштона, Королевский балет Ковент-Гарден, режиссёр Джон Вернон (Великобритания, 1969).
 «Золушка» — телевизионный фильм-балет Константина Сергеева и Виктора Окунцова («Ленфильм», 1985).
 «Золушка» — экранизация оперы Джоаккино Россини, дирижёр Клаудио Аббадо, режиссёр Жан-Пьер Поннель (Италия, 1981).
 «Золушка» — телеверсия оперы Джоаккино Россини, дирижёр Донато Ренцетти, режиссёр Джон Кокс (Великобритания, 1983).

См. также 
 «Золушка холмов» — немой чёрно-белый фильм Говарда М. Митчелла (США, 1921).
 «Три орешка для Золушки» — фильм-сказка Вацлава Ворличека (Чехословакия—ГДР, 1973).
 «Золушка 80» — четырёхсерийный телесериал Роберто Маленотти (Италия—Франция, 1983).
 «Золушка: История вечной любви» — фильм Энди Теннанта с Дрю Бэрримор в главной роли (США, 1998).
 «Золушка в сапогах» — кинокомедия Алексея Карелина о солдатских буднях (Россия, 2002).
 «История Золушки» — романтическая комедия с Хилари Дафф в главной роли (США, 2004). Её продолжения:
 «Ещё одна история о Золушке» — фильм Деймона Сантостефано с Селеной Гомес в главной роли (США, 2008).
 «История Золушки 3» — фильм Деймона Сантостефано с Люси Хейл в главной роли (США, 2011).
 «Золушка.ru» — лирическая кинокомедия Александра Замятина (Россия—Украина, 2007).
 «Золушка 4×4. Всё начинается с желаний» — фильм-сказка Юрия Морозова и Александра Баршака (Россия, 2008).
 «» — музыкальная комедия (США, 2010).
 «Zолушка» — романтическая комедия Сергея Иванова (Россия, 2012).

Другое 
 «Золушка» — песня Игоря Цветкова на стихи Ильи Резника (1973). Получила известность в исполнении Людмилы Сенчиной.
 «Золушка» — театр-студия в Обнинске.
 Советы для золушки — беседы в занимательной форме о правилах хорошего тона для старшеклассниц, напечатанные в журнале «Пионер» 1985—1986.

Топоним 
 Золушка — гипсовая пещера на территории Черновицкой области Украины и Бричанского района Молдавии.
  — центральное сооружение в парках развлечения Уолта Диснея «Диснейуорлд» во Флориде и «Диснейленд» в Токио.

См. также 
 
 «»